UDF kan syfta på:

 UDF – ett tidigare mittenparti i Frankrike franska: Union pour la Démocratie Française, se Unionen för Fransk demokrati
 UDF – namn på flera partier i olika länder, se United Democratic Front
 UDF – en specifikation för ett allmänt filsystem på flyttbara optiska media, se Universal Disk Format

Akronymer